Le Grand Prix moto de Grande-Bretagne 2021 est la douzième manche du championnat du monde de vitesse moto 2021.

Cette  édition du Grand Prix moto de Grande-Bretagne s'est déroulée du  au  sur le Circuit de Silverstone à Silverstone.

Classement MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Notes

Références 

2021
Sport en Angleterre en 2021
Sport en août 2021
Grande-Bretagne